Коронас има више значења:

 Коронас (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Коронас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Коронас (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику